Сахалинский государственный университет (СахГУ) — высшее учебное заведение в Южно-Сахалинске.

История 
Основан в 1949 году (на основании распоряжения Совета министров РСФСР от 17 декабря 1948 года) как Южно-Сахалинский учительский институт, преобразованный в 1954 году в Южно-Сахалинский государственный педагогический институт. Изначально располагался в деревянном японском здании. 13 октября 1961 года в новом четырёхэтажном здании по ул. Ленина, 290 был торжественно открыт главный учебный корпус. В 1998 году преобразован в Сахалинский государственный университет, к которому было присоединено три колледжа, расположенных на территории Сахалинской области: Южно-Сахалинский педагогический, Александровск-Сахалинский и Сахалинский театральный. В 1999 году в состав университета вошел юридический факультет (филиал) ДВГУ, ныне Юридический институт СахГУ.

В 2012 году было принято решение о создании на базе СахГУ Технического нефтегазового института. Создание новой структуры обеспечивалось бизнесом, компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». Объём пожертвований со стороны компании составил $5 млн.

Образовательная деятельность 
В настоящее время в университете обучаются около 7000 студентов. Их подготовка ведется по 28 специальностям высшего профессионального образования, по 13 направлениям бакалавриата, по 4 магистерским направлениям и 17 специальностям послевузовского образования (аспирантура).
В университете 48 кафедр на которых работает более 350 преподавателей, в том числе 57 докторов наук,140 кандидатов наук и доцентов, 25 действительных членов и членов-корреспондентов российских и международных академий наук (Российской академии естественных наук, Академии социальных наук, Международной академии информатизации, Международной академии экологии и безопасности, Международной академии наук о природе и обществе, Нью-Йоркской академии).
Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в СахГУ осуществляется по 15 научным специальностям аспирантуры. Вуз осуществляет подготовку аспирантов для филиалов вузов Дальневосточного федерального округа, имеющихся на территории области.

Структура университета 
В состав Сахалинского государственного университета входят следующие институты и факультеты:
 Институт филологии, истории и востоковедения;
 Институт психологии и педагогики;
 Институт естественных наук и техносферной безопасности;
 Технический нефтегазовый институт;ссылка
 Институт права, экономики и управления;
 Факультет довузовской подготовки.

Также в состав университета входят филиалы:
 Охинский филиал ФГБОУ ВО СахГУ.
 Александровск-Сахалинский колледж (филиал) ФГБОУ ВО СахГУ;

И колледжи:
 Южно-Сахалинский педагогический колледж СахГУ;
 Политехнический колледж СахГУ.

Международная деятельность 
В 1989 году между Хоккайдским университетом и Южно-Сахалинским педагогическим институтом был заключен первый международный договор о сотрудничестве. С этого момента началась международная деятельность будущего СахГУ.

В настоящее время партнёрами СахГУ являются:

 Япония:

Хоккайдский университет (школа педагогики, славянский сектор, кафедра истории и археологии);

Хоккайдский педагогический университет;

Вакканай Хокусэй Гакуэн институт;

Университет ДОТО;

Университет Хоккай Гакуэн;

Университет Хоккайдо Бункио;

Отделение археологии университета Тояма;

Университет Тохоку;

Университет Яманаси Гакуин;

Младший колледж Яманаси Гакуин;

Университет Чуо;

Университет Кюсю (г. Фукуока);

Институт археологии, факультет гуманитарных наук и социологии Токийского университета.

 Китай:

Харбинский педагогический университет;

Харбинский коммерческий университет.

 США:

Университет Аляски (г. Анкоридж);

Университет Аляски (г. Джуно);

Школа бизнеса Портлендского университета;

Университет штата Орегон;

University of the Incarnate Word.

 Канада:

Мемориальный университет Ньюфаундленда.

 Великобритания:

Британский фонд «Живая Планета».

 Республика Корея:

Университет Чан Анг;

Куми колледж;

Университет Донгсо.

Руководители 
 Павлов, Владимир Евгеньевич (1949—1954)
 Кузнецов М. И.
 Шлямин, Борис Александрович (1957—1961)
 Князева, Клавдия Ивановна (1959—1963)
 Афанасьев, Александр Яковлевич (декабрь 1963—1974)
 Колесников, Николай Иванович (1974—январь 1983)
 Околелов, Олег Петрович (1983—1985)
 Тлеков, Салихман Саматович (1985—1991)
 Мисиков, Борис Рамазанович (1991—2013)
 Минервин, Игорь Георгиевич (2013—2016)
 Фёдоров, Олег Анатольевич (2016 — по настоящее время)

Известные люди университета 
 Агриколянский, Валерий Сергеевич, кандидат филологических наук, преподаватель зарубежной литературы.
 Коваленин, Виктор Александрович, преподаватель кафедры русского языка.
 Кошель, Пётр Агеевич, студент в 1964―1966, в будущем историк, писатель.
 Теплинский, Марк Вениаминович, зав. кафедрой русской литературы в 1953—1970 гг.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Литература 
 Главный вуз островной области: Сахалинскому государственному университету — 60 лет. — Южно-Сахалинск : Издательство «Сахалин — Приамурские ведомости», 2009. — 128 с. ISBN 978-5-904194-03-1

Высшие учебные заведения Сахалинской области
Образование в Южно-Сахалинске